«El retorno» puede referirse a:

Cine y televisión 
 El retorno (1930), película dirigida por Albert-Francis Bertoni;
 El retorno (Comeback) (1982), película dirigida por Christel Buschmann;
 El retorno (The Returning) (1990), película dirigida por John Day;
 El retorno (1988), telenovela boliviana.
 El retorno (1946), novela de Eduardo Mallea.

Toponimia 
 El Retorno (Guaviare), municipio de Colombia.